Gottsbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Gottsbacher (1852–1933), österreichischer Fossiliensammler
 Peter Walder-Gottsbacher (* 1960), Künstler